Hristić ist der Familienname folgender Personen:

 Filip Hristić (1819–1905), Politiker, Regierungschef im Fürstentum Serbien 1860–1861
 Kosta Hristić (1852–1927), Politiker und Diplomat, Justizminister im Königreich Serbien 1897–1899
 Nikola Hristić (1818–1911), Politiker (Konzervativci), war mehrmals kurzzeitig Regierungschef im Fürstentum Serbien und Königreich Serbien
 Stevan Hristić (1885–1958), jugoslawischer Komponist und Theaterdirektor
 Zoran Hristić (1938–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Komponist